Pecado sem Perdão é um filme pornô brasileiro, o segundo da atriz Leila Lopes. É a continuação de Pecados e Tentações.

Filmes do Brasil de 2009
Filmes em língua portuguesa
Filmes pornográficos do Brasil